Le DAS.GOLDBERG Stadion est un stade de football situé à Grödig en Autriche dont le club résident est le SV Grödig. Le stade dispose d'une capacité de  places.

Histoire

Utilisations du stade

Accessibilité

Événements

Voir aussi

Articles connexes 
 SV Grödig
 FC Liefering

Lien externe 

Équipement sportif achevé en 1989
Stade de football en Autriche
Stade portant le nom d'une entreprise
Sport dans le Land de Salzbourg